Muziek
Oceanic (band), een Britse elektronische-muziekgroep uit de jaren negentig
Oceanic (Vangelis), een muziekalbum uit 1996
Oceanic (Isis), een muziekalbum uit 2002
Stoomschepen
Oceanic (schip, 1871), eerste schip van de Britse rederij White Star Line
Oceanic (schip, 1899)
Oceanic (schip, 1928), geannuleerd passagiersschip uit 1928